Егор Витальевич Чинахов (род. 1 февраля 2001, Омск) — российский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» и его фарм-клуба «Кливленд Монстерз». Обладатель Кубка Гагарина 2021 года в составе омского «Авангарда».

Карьера 
Егор Чинахов родился в семье хоккеиста Виталия Чинахова, который выступал в чемпионатах СССР и России, а также выбирался на драфте НХЛ 1991 года. Егор раннего детства стал заниматься хоккеем в СДЮСАШОР А. В. Кожевникова, в родном Омске. Позже попал в юношескую команду «Авангарда», в составе которой стал выступать на уровне первенства России Региона Урал — Западная Сибирь, среди юношей своей возрастной категории. Некоторое время выступал в составе команды Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва из Ханты-Мансийска, после чего вернулся в Омск.

В сезоне 2017/18 Чинахова начали подпускать к тренировкам и играм в составе молодёжной команды «Омские Ястребы» на уровне МХЛ. Дебютировал на профессиональном уровне, проведя четыре матча, в которых отметился четыремя результативными передачами, а также одной заброшенной шайбой. В следующем сезоне провёл 44 матча (включая игры плей-офф), в которых набрал 18 баллов. В сезоне 2019/20 помимо 60 матчей за молодёжную команду ястребов, в которых Чинахов забросил 28 шайб и отдал 42 результативные передачи, он был вызван в фарм-клуб — «Ижсталь» из ВХЛ. Там за два проведённых матча забросил две шайбы и отдал одну передачу.

Летом 2020 года Чинахова с основной командой «Авангарда» Чинахов прошёл подготовку к сезону 2020/21, отыграл в нескольких предсезонных матчах, в которых забрасывал шайбы и 3 сентября, в матче против новосибирской «Сибири», дебютировал в КХЛ. 25 сентября в матче против клуба «Куньлунь Ред Стар» Чинахов забросил свою первую шайбу в лиге, а спустя четыре дня, в игре против финского «Йокерита», впервые сумел отличиться двумя заброшенными шайбами за игру. В октябре месяце был выбран на драфте НХЛ, под 21-м номером командой «Коламбус Блю Джекетс». В своём дебютном сезоне КХЛ выиграл кубок Гагарина в составе «Авангарда».

В начале осени 2021 года Чинахов уехал в тренировочный лагерь новичков «Блю Джекетс», где, сначала, зарекомендовал себя в предсезонных играх, в которых отличался заброшенными шайбами, а перед началом сезона 2021/2022 попал в обойму и основной команды. Дебют в НХЛ пришёлся на матч против «Детройт Ред Уингз», состоявшийся 19 октября, в котором Чинахов отыграл 12 минут. Первые очки набрал в матче против «Колорадо Эвеланш», сделав две голевые передачи. 15 ноября 2021 года в матче против «Детройт Ред Уингз» забросил первую шайбу в НХЛ, а также отметился результативной передачей и по итогу был признан «первой звездой» встречи.

Карьера в сборной 
Егор Чинахов вызывался в юниорские и молодёжную сборные России. В сезоне 2018/19 стал обладателем бронзовых медалей на кубке Глинки / Гретцки 2018, проходившем в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир, а также поехал на чемпионат мира среди юниорских команд, проходившем в шведских городах Эрншёльдсвик и Умео, на котором стал серебряным призёром.

В начале ноября 2020 года был вызван в состав национальной сборной на первый этап Еврохоккейтура — Кубок Карьяла 2020, проходившем с 5 по 8 ноября в Хельсинки. На этом турнире сборная России, составленная, в основном, из молодых хоккеистов, завоевала золотые медали, а Чинахов забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. В конце 2020 года был вызван в состав молодёжной сборной России для участия в чемпионате мира, проходившем в канадском Эдмонтоне.

Статистика

Клубная карьера

В сборной

Достижения

Командные

КХЛ

В сборной

Индивидуальные

КХЛ

Примечания 

Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Ижсталь»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Кливленд Монстерз»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»